La Línea kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 La Línea, Sonora, Etchojoa, 
 La Línea, Sinaloa, El Fuerte, 
 La Línea, San Luis Potosí, Lagunillas,

Spanien 

 La Línea de la Concepción, Andalusien, Provincia de Cádiz, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar